

Codici 
 gho – codice ISO 639-3 della lingua ghomara
 GHO – codice ISO 3166-2:AF del Ghowr (Afghanistan)

Persone 
 Gigi Ghò – architetto italiano

Altro 
 Gho  – vestito tradizionale usato dagli uomini in Bhutan